Крамской — фамилия:

 Крамской, Иван Николаевич (1837—1887) — русский живописец.
 Крамской, Николай Иванович (1863—1938) — русский архитектор.
 Крамской, Михаил Павлович (1917—1999) — советский и российский скульптор, педагог, монументалист.

См. также 
Иванов-Крамской, Александр Михайлович